Бланделл () — английская фамилия. Известные носители:
  (ок. 1675—1756) — британский работорговец, мэр боро Ливерпуль (1721—1722, 1728—1729).
 Бланделл, Генри:
  (1813—1878) — ирландский и новозеландский газетный издатель, основатель веллингтонской газеты The Evening Post.
  (1831—1906) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1885—1892, 1895—1906).
  (1916—2004) — британский военно-морской офицер, директор Женской вспомогательной службы ВМС (1970—1973).
 Бланделл, Денис (1907—1984) — новозеландский государственный деятель, генерал-губернатор Новой Зеландии (1972—1977).
  (1921—2003) — британский конькобежец, участник Олимпийских игр (1948).
  (род. 1933) — британский геолог, президент Геологического общества Лондона (1988—1990).
 Бланделл, Джеймс:
  (1790—1878) — британский акушер.
  (род. 1964) — австралийский кантри-певец, лауреат премии Австралийской звукозаписывающей ассоциации за кантри-альбом (1991) и Австралазийской правовой ассоциации за кантри-песню (1992).
 Бланделл, Джейсон — лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за эффекты реального времени в компьютерной игре Call of Duty: Black Ops II (2013).
  (род. 1994) — австралийская бегунья, бронзовая медалистка чемпионата Австралии по лёгкой атлетике в беге на 1500 м (2014, 2016).
 Бланделл, Джесси (род. 1990) — новозеландская пловчиха, серебряная медалистка чемпионата Океании в плавании на 100 м на спине (2010).
 Бланделл, Джон — британский политик, лорд-мэр Ковентри (2018—2019).
 Бланделл, Джуди (более известна под псевдонимом Джуд Уотсон; род. 1956) — американская детская писательница
  (род. 1961) — британский гримёр, лауреат премии «Оскар» и BAFTA за фильм «Кутерьма» (1999).
 Бланделл, Кэтрин (род. 1950) — британский астрофизик.
 Бланделл, Линдси (род. 1985) — американская гимнастка, серебряная медалистка Панамериканского чемпионата по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в дисциплине акробатической дорожки (2004).
  (1907—1993) — кенийский фермер и политик, член Законодательного совета (1948—1963), министр сельского хозяйства (1955—1959, 1961—1962).
 Бланделл, Марк (род. 1966) — британский автогонщик.
  (1689—1756) — британский политик, член Палаты общин (1715—1722).
  (1871—1945) — австралийский политик, член Палаты представителей (1919—1922).
 Бланделл, Ричард (род. 1952) — британский экономист.
 Бланделл, Сьюзан (род. 1982) — новозеландская волейболистка, игрок национальной сборной.
 Бланделл, Том:
 Бланделл, Том (род. 1942) — британский биохимик.
  (род. 1990) — новозеландский крикетчик, чемпион мира по тестовому крикету (2021).
 Бланделл, Фрэнсис:
  (1643—1707) — ирландский дворянин и политик, член Палаты общин Ирландии (1692—1707).
  (1880—1936) — британский фермер и политик, член Палаты общин Великобритании (1922—1929).
 Бланделл, Ханна (род. 1994) — британская футболистка, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Челси» (2015, 2018).
  (в замужестве — Маккей; род. 1941) — австралийский игрок в сквош, чемпионка мира (1976, 1979).
  (1804—1868) — британский чиновник, губернатор колонии поселений Малаккского пролива (1855—1859).